Kennedy Creek ist der Name folgender geografischen Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Kennedy Creek (Angelo River), Nebenfluss des Angelo River in Western Australia
 Kennedy Creek (Laura River), Nebenfluss des Laura River (Normanby River) in Queensland
 Kennedy Creek (Mosman River), Nebenfluss des Mosman River in Queensland

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Kennedy Creek (North Creek), Nebenfluss des North Creek in Washington

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kennedy Creek (Washington), Ort in Washington
 Kennedy Creek (Montana), Ort in Montana